Дунавци (болг. Дунавци) — топоним.

 Дунавци — город в Болгарии, находится в Видинской области, входит в общину Видин. 
 Дунавци (Великотырновская область) — село в Болгарии, находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. 
 Дунавци (Старозагорская область) — село в Болгарии, находится в Старозагорской области, входит в общину Казанлык.